Errikos (Ερρίκος) est un prénom masculin grec apparenté à Henri. Ce prénom peut désigner :

Prénom
 (1950-2016), poète, nouvelliste et traducteur grec
 (1933-2018), acteur grec de théâtre, cinéma et télévision
 (1906-1971), acteur et cinématographe grec
 (né en 1955), acteur grec
Erríkos Thalassinós (1927-2000), réalisateur de cinéma et poète grec

Voir aussi
 (né en 1991), joueur grec de football

Référence

Homonymie de prénom
Prénom grec